

Села:
 Лукашівка — Вінницька область, Ладижинська міська рада
 Лукашівка — Вінницька область, Липовецький район
 Лукашівка — Вінницька область, Літинський район
 Лукашівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Лукашівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Лукашівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)
 Лукашівка — Сумська область, Великописарівський район
 Лукашівка — Харківська область, Близнюківський район
 Лукашівка — Харківська область, Красноградський район
 Лукашівка — Черкаська область, Золотоніський район, Зорівська сільська громада
 Лукашівка — Черкаська область, Золотоніський район, Чорнобаївська селищна громада
 Лукашівка — Черкаська область, Уманський район
 Лукашівка — Чернігівська область, Носівський район
 Лукашівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Лукашівка — колишнє село у Березівському районі Одеської області

Селища:
 Лукашівка — Вінницька область, Шаргородський район

Село:
 Лукашівка — Вітебська область, Бешенковицький район

Див. також 
 Лукешеука